Кодима — топоним в Архангельской области России:
 Кодима — река, приток Нижней Тоймы
 Кодима — река, приток Северной Двины
 Кодима — деревня, Верхнетоемский район
 Кодима (Kodima) — газета на вепсском языке.

См. также 
 Кодыма
 Кудьма